lim (kovina)
Lim (rijeka)